Rikard Nilsson och liknande namn kan syfta på

 Rikard Nilsson född 1965, svensk TV-kock
 Ricard Nilsson född 1976, författare och dömd mördare
 Richard Nilsson, svensk motocrossförare